Подле́сное — село в составе Труновского района (муниципального округа) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 80 км.

Расстояние до районного центра: 35 км.

История 
Населённый пункт основан в середине XIX века (по некоторым данным — в 1873 году) как хутор Воровская Балка. Входил в состав Дмитриевской волости Медвеженского уезда Ставропольской губернии. В октябре 1889 года получил статус села (по другим сведениям — не позднее 1881 года). В 1914 году село Воровская Балка было переименовано в Подлесное. В соответствии со списком населённых мест по данным переписи 1916—1917 годов, селение Подлесное (Воровская Балка) вместе с хутором Эмануиловским значилось в составе Безопасненской волости Ставропольского уезда Ставропольской губернии.

По состоянию на 1925 год село Подлесное (Воровская Балка) являлось центром Подлеснеского сельсовета (и единственным населённым пунктом в его составе) Московского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края (с 1937 года — Орджоникидзевский край, с 1943 года — Ставропольский край). Согласно «Списку населённых мест Северо-Кавказского края» на 1925 год, село состояло из 249 дворов, в которых проживало 1087 человек (521 мужчина и 566 женщин). В Подлесном имелись партийная организация, начальная школа, библиотека (изба-читальня) и маслобойня.

По данным переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю, в селе числилось 271 хозяйство и 1167 жителей (550 мужчин и 617 женщин), из которых 1134 — русские. В указанном году в состав Подлеснеского (Подлесинского) сельсовета вместе с Подлесным входил хутор Латышевский (38 жителей).

4 октября 1932 года из Дмитриевского сельсовета в Подлесненский сельсовет передан хутор Красная Поляна.

18 июня 1954 года Подлесненский и Краснополянский сельсоветы объединены в Подлесненский сельсовет.

12 июля 1955 года хутора Вольный крестьянин, Красная Поляна и Прохладный были переданы из Подлесненского в Тахтинский сельсовет.

До 16 марта 2020 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Подлесное.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи 2002 года, 88 % населения — русские.

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Инфраструктура 
 Дом культуры

Образование 
 Детский сад № 12 «Родничок»
 Средняя общеобразовательная школа № 5

Русская православная церковь 
 Храм св. апостола Иоанна Богослова

Памятники 
 Братская могила 3 советских активистов, погибших в период коллективизации. Kонец 1920-х — начало 1930-х годов. 1957 год
 Могила лейтенанта И. П. Акулова, погибшего при освобождении хутора от фашистских захватчиков. 1943, 1945 годы
 Памятник В. И. Ленину. 1967 год

Кладбища 
В Подлесном расположены 3 открытых кладбища:
 в 500 м на северо-восток от центра села (площадь участка 24 500 м²);
 в 5,5 км на запад от центра села (площадь участка 2000 м²);
 в 4,5 м на юго-восток от центра села (площадь участка 2300 м²).

Археологические находки 
В 2016 году на границе Ипатовского и Труновского районов, между посёлком Залесным и селом Подлесным, археологами были обнаружены 5 древних погребальных курганов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Труновского района
Упразднённые муниципальные образования Труновского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году
Населённые пункты, основанные в XIX веке
Переименованные населённые пункты России